Кле́тско-Почто́вское се́льское посе́ление — муниципальное образование в составе Серафимовичского района Волгоградской области.

Административный центр — хутор Клетско-Почтовский.

История 
Клетско-Почтовское сельское поселение образовано 24 декабря 2004 года в соответствии с Законом Волгоградской области № 979-ОД.

Население

Состав сельского поселения 

 Упразднённые населённые пункты
4 июля 2013 года в соответствии с Законом Волгоградской области № 67-ОД из учётных данных исключён хутор Орловский.

Примечания

Ссылки 
 
 Сельское поселение на сайте района 

Муниципальные образования Серафимовичского района
Сельские поселения Волгоградской области